Die A Grupa 2003/04 war die 80. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 8. August 2003 und endete am 15. Mai 2004.

Meister wurde Lokomotive Plowdiw.

Modus 
Die Liga wurde um zwei Plätze auf 16 Vereine aufgestockt. Die Teams spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die letzten drei Mannschaften direkt in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com
 Saison 2003/04 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003/04